Соня Тейт (; родилась 7 сентября 1971 года в Уэст-Мемфисе, штат Арканзас, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 1999 года в четвёртом раунде под общим 43-м номером командой «Миннесота Линкс». Играла на позиции разыгрывающего защитника. После окончания спортивной карьеры возглавила тренерский штаб школьной команды «Хаф Хаскис». В данное время является главным тренером студенческой команды «ASU Мид-Саут Леди Грейхаундс».

Ранние годы 
Соня Тейт родилась 7 сентября 1971 года в городе Уэст-Мемфис (Арканзас), училась там же в одноимённой средней школе, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте justsportsstats.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Профайл ассистента главного тренера на сайте astateredwolves.com

Баскетболисты США
Игроки «Коламбус Квест»
Игроки «Миннесота Линкс»
Баскетбольные тренеры США